О́круг Голиад () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Голиад.

История 

Голиад являлся одним из муниципалитетов Республики Техас, созданным в 1836 году, и получил статус округа при присоединении к США в 1845 году. Своё название он получил от одноименного муниципалитета в Мексике (который был назван в честь Мигеля Идальго, Голиад — анаграмма имени Идальго).

Примечания 

Округа Техаса